Staël Abelha - Miss Brasil de 1961. 
Anne Louise Germaine de Staël - uma romancista e ensaista francesa que incorporou como poucas mulheres o espírito do Iluminismo francês. 
Desambiguação